Pârâul Măleasa Vicov este un curs de apă, afluent al râului Suceava ce traversează de la sud-vest la est localitatea Bivolărie, Vicovu de Sus, județul Suceava. Pârâul izvorăște din munții Obcina Mare loc. Putna - vârful Măgura Mică, la cota 837 m.d.M. Lungimea cursului de apă este de 8.20 km și se varsă în râul Suceava, împreună cu râul Remezeu la cota 405 m.d.M. în localitatea Vicovu de Jos. Cel mai important afluent al pârâului Măleasa Vicov este pârâu Crăcăcea (Slătioara) ce se află la limita între cele două localități Bivolărie, Vicovu de Sus și Remezeu, Vicovu de Jos. Pârâul Măleasa Vicov a secat complet pentru prima dată în anul 1987, iar inundațiile din iulie 1992, iulie 2008 și iunie 2010 din România, survenite din cauza precipitațiilor torențiale, au afectat în special locuințele și terenurile agricole din Bivolărie și Vicovu de Jos și au cauzat distrugeri importante.

Bibliografie

 Administrația Națională Apelor Române - Cadastrul Apelor - București
 Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București 1971 
 ICPA - Comune vulnerabile - județul Suceava

Hărți 

 Harta județului Suceava 
 Harta Obcinele Bucovinene 

Râuri din România
Gospodărirea apelor
Râuri din județul Suceava
Bazinul Siret